Джеймс Огастин (; родился 27 февраля 1984 года в Мидлотиане, Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда. На драфте НБА 2006 года был выбран командой «Орландо Мэджик».

Карьера

Ранние годы и колледж 
Джеймс родился в Мидлотиане, штат Иллинойс, однако вскоре переехал в деревню Мокена, расположенную в этом же штате. Учился в школе Линкольн-Вэй Сентрал (Нью-Ленокс, Иллинойс), закончил её в 2002 году. В школе занимался баскетболом и американским футболом.

На уровне колледжей выступал за Иллинойсский университет с 2002 по 2006 год. Новичок Огастин попал в стартовую пятерку, а его команда финишировала второй в конференции Big Ten. Выступал на позиции центрового и тяжелого форварда, побил несколько рекордов чемпионата. Критики отмечали атлетизм, какой и должен отличать «большого» игрока.

Профессиональная карьера 
Огастин был выбран под 41-м номером на драфте НБА 2006 года командой «Орландо Мэджик». В августе 2008 года, после двух сезонов в НБА и Лиге развития НБА подписал контракт с клубом чемпионата Испании «Гран-Канария». 30 июля 2010 года подписал контракт на год с испанской «Валенсией». В августе 2011 года перешёл в команду «Мурсия». В мае 2012 года подписал контракт с подмосковными «Химками».

Достижения и рекорды 
Огастину принадлежит рекорд школы по подборам за карьеру — 1,023. Он стал первым игроком команды «Файтин Иллини» и 12-м игроком в Конференции Big Ten, который набрал 1,000 очков и 1,000 подборов. Последним, кто набирал такие показатели, был игрок университета Индианы Алан Хендерсон, выступавший в конференции с 1992 по 1995 год. Огастину принадлежит рекорд школы по проценту попаданий с игры — 61,7, а также рекорд школы по количеству побед за период выступлений — 114.

В 2005 году назван «Самым интересным игроком» Конференции Big Ten.

До того, как начать выступать в регулярном первенстве НБА с «Мэджик», в январе 2007 года игрок подписал контракт с дочерним клубом, представляющим Лигу развития, «Анахайм Арсенал», в составе которой выходил в 8 матчах, в среднем набирал 10 очков и 8 подборов. В восьми матчах сделал четыре дабл-дабла. Дебют в НБА состоялся 2 февраля 2007 года в игре против «Нью-Джерси Нетс», в которой он набрал 2 очка, сделал 3 подбора и отдал две результативных передачи за 4 минуты на паркете.

Личная жизнь 
Дядя игрока, Джерри Огастин был профессиональным игроком в бейсболе, в 1973—1985 годах выступал за команду Главной лиги «Милуоки Брюэрс», а в 1995—2006 годах был тренером бейсбольной команды на уровне колледжей в Университете Висконсин-Милуоки. Двоюродный брат Джеймса, Ник Соренсен выступал в НФЛ за такие клубы, как «Джэксонвилл Джагуарс», «Майами Долфинс», «Сент-Луис Рэмс» и «Кливленд Браунс».

Достижения 
  Бронзовый призёр Евролиги: 2016/2017
  Обладатель Еврокубка: 2014/2015
  Чемпион Единой лиги ВТБ: 2016/2017
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ (2): 2012/2013, 2014/2015
  Чемпион России: 2016/2017
  Серебряный призёр Чемпионата России (2): 2012/2013, 2014/2015

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Джеймс Огастин на сайте НБА 
 Профиль на сайте EurocupBasketball.com 
 Статистика на сайте Basketball-reference.com 
 Биография игрока на сайте FightingIllini.com
 Профиль на Драфте НБА

Баскетболисты США
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Анахайм Арсенал»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Мурсия»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Уникаха Малага»